«Литерату́рная энциклопе́дия» — энциклопедия, издававшаяся в СССР с 1929 года; издание было прервано после выхода в 1939 году 11-го тома (последняя статья — «Фортегуерри»). Впоследствии не переиздавалась; размещена в электронном виде на сайте Фундаментальной электронной библиотеки.

Всего в энциклопедии размещено более 10 тысяч статей, в том числе о национальных языках и литературе, творчестве национальных литераторов, литературных школах, течениях, направлениях, подробно описаны литературные понятия и т. д.

История издания 
Энциклопедия выходила в издательствах:
 издательство Коммунистической академии (тома 1—5);
 «Советская энциклопедия» (тома 6—9);
 «Художественная литература» (тома 10—11).

10-й том «Литературной энциклопедии» был подготовлен к печати в 1937 году, однако не был пропущен партийной цензурой (существует предположение, что недовольство вызвала масштабная статья «Русская литература»). Близкая к окончательной вёрстка этого тома сохранилась в домашней библиотеке одного из участников энциклопедии и была издана репринтным способом в Мюнхене в 1991 году.

В 2005 году в серии «Библиотека словарей» Словарного издательства ЭТС вышел CD-ROM () с «Литературной энциклопедией» в 12 томах. Как утверждают издатели, 10-й и 12-й тома, которые «частично сохранились в архивах, частично как рукописные материалы», были ими восстановлены.

Редакционная коллегия 
Данные приводятся согласно самой энциклопедии (размещены на сайте ФЭБ). Несмотря на то, что В. Фриче умер в 1929 году (некролог опубликован в 3-м томе), он значился в редакционной коллегии вплоть до 9 тома (1935); А. Луначарский, умерший в 1933 году (некролог опубликован в 7-м томе), формально оставался главным редактором до последнего изданного тома (1939).

Ответственный редактор (тома 1—6), главный редактор (тома 7—11):
 В. М. Фриче (тома 1—2)
 А. В. Луначарский (тома 3—11)

Ответственный секретарь (тома 1—5), учёный секретарь (тома 6—11):
 О. М. Бескин (тома 1—5)
 М. С. Гельфанд (том 6)
 Е. Н. Михайлова (тома 7—11)

Редакционная коллегия:
 И. М. Беспалов (тома 2—4)
 П. И. Лебедев-Полянский
 А. В. Луначарский
 И. Л. Маца (тома 2—9)
 И. М. Нусинов
 В. Ф. Переверзев (тома 1—3)
 Н. А. Скрыпник (тома 1—6)
 В. М. Фриче (тома 1—9)

Авторы 
Активное участие в создании энциклопедии принимали: В. Ф. Асмус, Д. Д. Благой, В. С. Нечаева, Б. М. Гранде, К. Н. Державин, А. К. Дживелегов, Т. М. Левит, Е. Д. Поливанов, Н. Н. Поппе, М. В. Сергиевский, Л. И. Тимофеев, И. М. Тронский (Троцкий), А. Г. Фомин, Р. О. Шор, Л. М. Поляк и другие.

В соответствии с советским законодательством об авторском праве, автором энциклопедии в целом являлся её издатель, автором конкретных статей — их реальные авторы, поэтому в общественное достояние перешли только некоторые статьи (в частности, неподписанные тексты и тексты авторов, которые умерли до 22 июня 1941 года, при условии, что они не были репрессированы и реабилитированы посмертно).

См. также 
 Краткая литературная энциклопедия
 Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов
 История всемирной литературы

Примечания

Ссылки 
 Литературная энциклопедия на сайте ФЭБ

Книги 1929 года
Литературные энциклопедии
Энциклопедии на русском языке
Энциклопедии СССР
Многотомные издания
Словари и энциклопедии в общественном достоянии